Ел Ахенхибре има више значења:

 Ел Ахенхибре (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ахенхибре (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику